Augustin Dragan Dujmušić (Gradačac, 6. listopada 1884. – Varaždin, 14. rujna 1916.) bio je hrvatski i bosanskohercegovački pjesnik i pisac povijesnih zabilježaka.

Životopis 
Pučku školu pohađao u rodnom mjestu, gimnaziju u Travniku, bogoslovne znanosti u Sarajevu. U Regensburgu studirao glazbu. Kraće vrijeme je crkveni glazbenik u Sarajevu, onda ostaje bez službe i prelazi kapucinima u Rijeku. Godine 1912. odlazi u novicijat u varaždinski samostan, a godinu kasnije postaje lektor bogoslovije, propovjednik i rukovoditelj trećoredaca organizacije Kćeri Marijine. Utemeljitelj je (1914.) katoličko protualkoholnog društva Sveta Vojska. Sa sušačkim okružnim liječnikom Ivanom Kiseljakom i Bernardinom Škrivanićem objavljivao je didaktičke priručnike o borbi protiv alkoholizma.

Djela  
 Iskre srca moga (pjesme, 1912.) 
 Povjesničke crtice kapucinskog samostana na Rijeci (1910.) 
 Kritička povijest svete kuće Marijine u Loretu i njezini prenosi (1912.) 
 Šta ćemo bez rakije (1916.) 
 Pjesme (sabrane pjesme, 1992.)

Izvori

Vanjske poveznice 
 O Augustinu Draganu Dujmušiću
Vladimir Lončarević: Augustin Dujmušić - pjesnik i začetnik »svete vojske« , Glas Koncila, 27. ožujka 2011., str. 21

Hrvatski pisci iz Bosne i Hercegovine
Hrvatski franjevci
Bosanskohercegovački franjevci
Životopisi, Gradačac